Аламеда-дель-Валье ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Норте-де-Мадрид. Занимает площадь 25 км². Население — 239 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида